Noorwegen is een van de landen die deelnemen aan de Olympische Spelen. Noorwegen debuteerde op de Zomerspelen van 1900. In 1924 nam het land deel aan de eerste Winterspelen.

In 2016 nam Noorwegen voor de 25e keer deel aan de Zomerspelen, in 2018 voor de 23e keer aan de Winterspelen. Het is een van de 44 landen die zowel op de Zomer- als de Winterspelen een medaille haalden, 520 (188-174-158) in totaal.

Medailles en deelnames 
De tabel geeft een overzicht van de jaren waarin werd deelgenomen, het aantal gewonnen medailles en de eventuele plaats in het medailleklassement.